Українозна́вець, україні́ст — фахівець з українознавства (україністики).

Відомі українознавці

Примітки

Див. також 
 Українознавець (журнал)
 Науково-дослідний інститут українознавства

Посилання 
 
 
 
 

 
Українознавство